Louis Bouyer (1913-2004) – presbitero e teologo francese 
 Mitch Bouyer (1837-1876) – militare statunitense